Запрудье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Запрудье — хутор в Межанском сельсовете Браславского района Витебской области.
 Запрудье — деревня в Слободковском сельсовете Браславского района Витебской области.
 Запрудье — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Запрудье — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Запрудье — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Запрудье — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Запрудье — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Запрудье — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Запрудье — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Запрудье — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Запрудье — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Запрудье — деревня в Крупском районе Минской области.
 Запрудье — деревня в Узденском районе Минской области.
 Запрудье — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Запрудье — агрогородок в Круглянском районе Могилёвской области.
 Запрудье — деревня в Маховском сельсовете Могилёвского района Могилёвской области.
 Запрудье — деревня в Подгорьевском сельсовете Могилёвского района Могилёвской области.

Россия 
 Запрудье — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Запрудье — опустевшая деревня в Невельском районе Псковской области
 Запрудье — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Запрудье — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Запрудье — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Запрудье — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Запрудье — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Запрудье — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Запрудье — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Украина 
 Запрудье — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Запрудье — село в Ракитнянском районе Киевской области.